Staatsministerium bezeichnet:
 Ein Ministerium unter der Leitung eines Staatsministers
 Preußisches Staatsministerium, die Regierung des früheren preußischen Staates
 Staatsministerium Baden-Württemberg, die Behörde des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg

Oldenburgisches Staatsministerium bezeichnet:
 die Regierung des Großherzogtums bzw. Freistaats Oldenburg, siehe Oldenburg (Land)
 das Regierungsgebäude in Oldenburg, siehe Landtagsgebäude und Staatsministerium Oldenburg

Staatsministerium des Freistaates Bayern bezeichnet:
 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
 Bayerisches Staatsministerium des Innern
 Bayerisches Staatsministerium der Justiz
 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
 Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
 Bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten
 Bayerische Staatskanzlei, oberste Landesbehörde unter der Leitung eines Staatsministers 
Bayerisches Staatsministerium für Digitales

Staatsministerium des Freistaates Sachsen bezeichnet:
 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
 Sächsisches Staatsministerium des Innern
 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa
 Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport
 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
 Sächsische Staatskanzlei, oberste Landesbehörde unter der Leitung eines Staatsministers für besondere Aufgaben

 Siehe auch: Liste der Ministerien Sachsens

Siehe auch:
 Staatsminister (Begriffsklärung)
 Staatsminister (Deutschland)